Indo-Iraanse talen oftewel Arische talen
 Indo-Europese talen oftewel Indo-Germaanse talen (waarvan bovengenoemde Indo-Iraanse talen deel uitmaken)
 Arisch ras, een rasaanduiding in de rassenleer, onder de nazi's gelijk aan niet-Joods